USS kan betyda flera saker:
Umeå Segelsällskap
Umeå simsällskap
Upsala Segelsällskap
Uppsala Språkvetarsällskap
Prefix på fartyg tillhörande den amerikanska flottan "United States Ship"
Prefix på rymdskepp i Star Trek "United Space Ship"